Amastigia är ett släkte av mossdjur. Amastigia ingår i familjen Candidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Amastigia